Osoby:
 Raphael Fliss – amerykański duchowny katolicki

Zobacz też:
 Fliess
 Fliß